Watzum ist ein Ortsname:
 Watzum (Uehrde), Ortsteil der Gemeinde Uehrde, Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen, Deutschland
 Watzum (bis 1902: Wartnicken), Landkreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Gorkowskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland